Sezon (1958/1959) był 15. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Rozgrywki rozpoczęły się 30 lipca 1958 i trwały do 5 sierpnia 1959. Tytułu nie obroniła drużyna Viking FK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół Lillestrøm SK.

1. runda

Grupa A

Grupa B

Finał 
 Lillestrøm SK - Fredrikstad FK 2-2, 4-1

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - tabele końcowe (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1958 w piłce nożnej
1959 w piłce nożnej
1958 w Norwegii
1959 w Norwegii